Crimen y castigo puede referirse a:

 Crimen y castigo (1866), novela de Fiódor Dostoyevski.
 Crimen y castigo (1935), película de Pierre Chenal.
 Crimen y castigo (1935), película dirigida por Josef von Sternberg.